Folgend die Ergebnisse bei den Olympischen Sommerspielen 1992 im Badminton im Dameneinzel.

Medaillengewinner

Vorrunde

1. Runde

2. Runde

Achtelfinale

Finalrunde 

Dameneinzel
Frauenbadmintonwettbewerb